Ла Ортига има више значења:

 Ла Ортига (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ортига (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ортига (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ортига (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ортига (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ортига (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ортига (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ортига (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику